

Lieux

Carlton est une localité de la banlieue de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.
 Carlton est une localité de la banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria.

Carlton est un hameau en Saskatchewan.
 Fort Carlton est un ancien comptoir de la compagnie de la baie d'Hudson.
 Carlton est une localité de la banlieue d'Edmonton.

Carlton est une zone non incorporée en Alabama ;
 Carlton est une ville de Géorgie ;
 Carlton est une ville du Kansas ;
 Carlton est une ville située dans l’État de New York ;
 Carlton est une ville de l'Oregon ;
 Carlton est une ville du Minnesota ;
 Carlton est une ville du Wisconsin.

Carlton est un village du Bedfordshire.
 Carlton est un village du Cambridgeshire.
 Carlton est un village du comté de Durham.
 Carlton est un village du Leicestershire.
 Carlton est une banlieue de Nottingham.
 Carlton est un village du Yorkshire du Nord (district de Selby).
 Carlton-in-Cleveland est un village du Yorkshire du Nord (district de Hambleton).
 Carlton Town est un village du Yorkshire du Nord (district de Richmondshire).
 Carlton est un village du Yorkshire du Sud.
 Carlton est un village du Suffolk.

 Carlton Colville est une ville du Suffolk.

Personnes

Nom de famille 

 Bronwyn Carlton est une éditrice et scénariste de bande dessinée américaine.

Cesilie Carlton est une plongeuse de haut vol américaine.
Guy Carlton est un haltérophile américain.
Larry Carlton est un guitariste de jazz et de blues.
Melissa Carlton est une nageuse handisport australienne.
Richard Carlton (c. 1558 - c. 1638) est un compositeur anglais.
Steve Carlton est un joueur de baseball américain.
Vanessa Carlton est une chanteuse américaine.
Wendy Jo Carlton est une réalisatrice américaine.

Prénom 
 Carlton Barrett est batteur jamaïcain, membre des Wailers.
 Carlton Cole est un footballeur anglais.
 Carlton Cuse est un scénariste et producteur de télévision américain.
 Carlton Davis est un batteur jamaïcain.
 Carlton Myers est un joueur de basket-ball italien.

Bâtiments

Hôtels 
 Le groupe Ritz-Carlton, une chaîne d'hôtels de luxe américaine.
 L’InterContinental Carlton Cannes, un hôtel situé sur la Croisette, à Cannes.
 L’Hôtel Carlton Lille, un hôtel de Lille.
 L’Hôtel Carlton Madagascar, un hôtel d’Antananarivo.
 L’Hôtel Carlton, un hôtel de Tunis.
 L’Hôtel Carlton's, ancien nom de l'Hôtel Rochechouart à Paris.

Salle de spectacle 
 Le Carlton Cinema, bâtiment classé situé à Islington, à Londres (Angleterre).

Autres 

 Carlton, fabricants de yachts.
 Affaire du Carlton de Lille.